Kåtamyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kåtamyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Kåtamyrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Kåtamyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725811-167819), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kåtamyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726255-165907), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kåtamyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726748-166336), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,06 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn